Let It Die (álbum), da cantora Leslie Feist
"Let It Die" (EP), da banda Foo Fighters
"Let It Die" (canção), da banda Foo Fighters

Desambiguações de música